Iden des März steht für:
 Iden des März, Metapher für bevorstehendes Unheil
 Die Iden des März, Roman von Thornton Wilder

Siehe auch:
 Iden
 The Ides of March